{{Infobox Bande dessinée
 | charte               = histoire
 | titre                = Jungle
 | titre original       =
 | titre autre          = 
 | série                = Tif et Tondu
 | numéro               = 15
 | image                = 
 | légende              = 
 | dessin               = 
 | scénario             = 
 | auteur               = Fernand Dineur
 | couleur              = 
 | assistant            = 
 | genre                = 
 | thèmes               = 
 | personnages          = 
 | lieu                 = 
 | époque               = 
 | langue               = Français
 | pays                 = 
 | éditeur              = 
 | collection           = 
 | prépublication       = Héroïc-Albums
 | première publication =  dHéroïc-Albums | support              = 
 | périodicité          = 
 | ISBN                 = 
 | nombre de pages      = 
 | nombre d'albums      = 
 | adaptation           = 
 | album précédent      = 
 | album suivant        =
 | divers               =  
}}Jungle est la quinzième histoire de la série Tif et Tondu de Fernand Dineur. Elle est publiée pour la première fois dans le  dHéroïc-Albums.

Résumé 
Pour échapper à K. Kely, un reporter américain qui tient à avoir une interview, Tif et Tondu se font inviter à une partie de chasse au tigre chez le rajah Belhami. Mécontent d'avoir été enfermé dans la salle de bain, Kely les poursuit mais rate le train. À bord, Tif et Tondu échangent par accident leur valise avec celle d'un représentant en phonographes.

Tif se découvre sujet au mal de mer en éléphant, il reste donc au palais danser sur la musique du représentant. Ce faisant, il commet l'erreur d'inviter les femmes du rajah : dénoncé par Kely survenu entre-temps, il est jeté en cage avec Tondu. Ladite cage cependant n'est ni solide ni gardée, et ils s'échappent dans la jungle où ils ont maille à partir avec un singe puis un guépard.

Secourus par le représentant qui passait sur le fleuve, ils retournent enfin à la ville. Leur sauveur qui a apprécié leur récit, leur offre un phonographe. Tif se rappelant sa mésaventure, le jette par la fenêtre… sur la tête de Kely, qui doit être hospitalisé. Tif et Tondu sont ainsi délivrés de leur admirateur.

Personnages 
 Tif et Tondu
 K. Kely, reporter
 Le rajah, ses femmes et serviteurs
 Silva Kaiss, représentant en musique

Historique

Publication

Revues

Album

Liens externes 
  
  
 

Histoire de Tif et Tondu
Histoire publiée dans Héroïc-Albums
Histoire publiée pour la première fois en 1949